Rom Lufthavn kan henvise til følgende:

I Rom, Italien:
 Aktive:
 Rom-Ciampino Lufthavn i Ciampino, Italien, nær ved Rom (IATA/ICAO: CIA/LIRA)
 Leonardo da Vinci-Fiumicino Lufthavn, international lufthavn i Fiumicino, Italien, nær ved Rom (IATA/ICAO: FCO/LIRF)
 Rome Urbe Lufthavn i Rom, Italien (ICAO: LIRU)
 Lukkede:
 Centocelle Lufthavn, i Centocelle, Rom, Italien (IATA/ICAO: ingen/LIRC)
 Rom Viterbo Lufthavn, i Viterbo, Italien

I USA:
 Rome State Airport i Rome, Oregon, USA(FAA/IATA: REO)
 Becks Grove Airport i Rome, New York, USA (FAA: K16)
 Griffiss International Airport i Rome, New York, USA (FAA/IATA: RME)
 Richard B. Russell Airport i Rome, Georgia, USA (FAA/IATA: RMG)